CJF est un sigle qui peut faire référence à : 
 Cercle Jules Ferry Fleury-les-Aubrais ;
 Centre justice et foi ;
 Club des jeunes financiers ;
 Code des juridictions financières ;
 Chantiers de la jeunesse française.